F, f, f. steht für:

 F, als Kleinbuchstabe f, der sechste Buchstabe im deutschen Alphabet
 F, Roman von Daniel Kehlmann
 eine Variante der Programmiersprache Fortran, siehe Fortran#Varianten
 den Ton f in der Tonleiter
 F in einem Fünfeck als Kennzeichnung einer dem Waffengesetz unterliegenden Druckluftwaffe

F als Zählvariable oder Einheit steht für
 Farad, Einheitenzeichen der elektrischen Kapazität
 Faraday-Konstante, die elektrische Ladung pro Stoffmenge einfach geladener Ionen
 den dezimalen Wert 15 in einem Stellenwertsystem mit einer Basis größer als 10
 °F, Grad Fahrenheit

F ist das Formelzeichen für
 Kraft (aus engl. force), Formelzeichen der physikalischen Größe
 in der Physik, Freie Energie
 Futuja-Windstärkeklasse, siehe Fujita-Skala
 Minimum Feature Size (dt.: minimale Strukturgröße), eine Längeneinheit in der fotolithografischen Herstellung von Halbleiterelementen

F ist Abkürzung oder Kennzeichen
 Frankreich Ländercode nach ISO 3166
 Freiheitliche Partei Österreichs, vorübergehend als Kurzbezeichnung
 Friedensstärke, Personalstärkeangabe bei der Bundeswehr
 in den USA für die Schulnote sechs, siehe Schulnote#USA
 Fighter, siehe Jagdflugzeug oder Bezeichnungssystem für Luftfahrzeuge der US-Streitkräfte
 mittel; siehe Härtegrad (Bleistift)
 Freshwater, (Süßwasser), Tiefgangmarke an Schiffen
 First Class Beförderungsklasse auf Flugreisen

in den Naturwissenschaften:
 Fluor, chemisches Element
 Phenylalanin, Einbuchstabencode der Aminosäure
 Spektralklasse, zur Klassifikation von Sternen

auf Kfz-Kennzeichen:
 Dänemark: Färöer
 Deutschland: kreisfreie Stadt Frankfurt am Main
 Falklandinseln
 Georgien: Sugdidi
 Großbritannien: Forest and Fens
 Kasachstan: Ausländer (auf gelbem Untergrund)
 Madagaskar: Fianarantsoa
 Philippinen: Region 6: Western Visayas
 Polen: Woiwodschaft Lebus
 Tschechien: Testfahrzeuge
 Ungarn: Lastkraftwagen und Anhänger (auslaufend)

als Münzzeichen für eine Münzprägeanstalt:
 Angers auf französischen Münzen von 1540 bis 1661
 Hall in Tirol auf Münzen des Römisch-Deutschen Reichs von 1766 bis 1805
 Magdeburg auf preußischen Münzen von 1751 bis 1767
 Stuttgart auf Münzen des Deutschen Reichs ab 1873, und in der Bundesrepublik Deutschland
 Fischer, Gustav Theodor, Münzmeisterzeichen der Münzstätte Dresden (1845–1860)

f als Abkürzung oder Symbol steht für:
 Formelzeichen für die Brennweite
 Finale im Sport, siehe K.-o.-System#Beispiel
 Abkürzung für die Vorsilbe Femto und steht für Billiardstel, siehe Vorsätze für Maßeinheiten
 Abkürzung für forma zur Bezeichnung einer Zuchtform, siehe Form (Biologie)
 die Tonstärke forte („laut, stark“), siehe Dynamik (Musik)
 Formelzeichen für den Freiheitsgrad
 Formelzeichen für die Frequenz
 generisches Symbol für eine Funktion, siehe Funktion (Mathematik)
 als °f für Härtegrade, siehe Wasserhärte

f. steht als Abkürzung für:

 „fecit“, siehe Signatur (Kunst)
 „feminin“ oder lateinisch „femininum“ (weiblich)
 „folgende“, siehe f.
 „folio“, siehe Folium
 „Form“ beziehungsweise lateinisch forma in der Biologie, siehe Form (Biologie)
 „für“
 Florentiner (Goldmünze) und daraus abgeleitete Münzen wie Gulden

F. ist das Pseudonym von:
 Anna F. (* 1985; Anna Wappel) österreichische Singer-Songwriterin
 Irmgard F. (* 1925), deutsche Sekretärin und Stenotypistin
 Susanna F., deutsches Mordopfer, siehe Mordfall Susanna F. 

Siehe auch:
 Baureihe F
 F-Algebra
 Typ F
 F# (funktionale Programmiersprache)

F